Grote Pier of Pier Gerlofs Donia, een Friese krijgsheer en zeerover
 Grote Pyr (schoolgebouw), een schoolgebouw in Den Haag
 Grote Pyr (stripreeks), een Nederlandse stripreeks van Dick Matena